Tisbury (Wiltshire) localité en Angleterre
 Tisbury (Massachusetts), ville au Massachusetts
 West Tisbury (Massachusetts), ville au Massachusetts
 Tisbury (Nouvelle-Zélande), localité en Nouvelle-Zélande